Plusieurs édifices religieux en Italie sont consacrés à saint Laurent et portent le nom d'église San Lorenzo :
 L’église San Lorenzo, de la basilique et des cloîtres des Médicis à Florence, capitale de la Toscane, en Italie ;
 L'Église San Lorenzo de Venise ;
 Églises de Rome :
 L'Église San-Lorenzo-in-Damaso, 
 L'Église San Lorenzo in Panisperna,
 L'Église San Lorenzo in Fonte
 L'Église San Lorenzo in Miranda,
 La Basilique San Lorenzo Maggiore de Naples
 L'Église San Lorenzo de Vicence
L'Église San Lorenzo d'Ancône, capitale des Marches en Italie

Voir aussi

Références

Édifice chrétien
Homonymie d'édifices religieux en italien